Miejscowości w USA:
 Claremont – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Claremont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Claremont – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Claremont – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Claremont – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Claremont – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Claremont – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Surry
Gminy w USA:
 Claremont (ang. Claremont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Claremont (ang. Claremont Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Claremont (ang. Claremont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown

Inne:
 Claremont – miasto w Australii
 Claremont – posiadłość ziemska w Anglii
 Claremont – miasto na Jamajce